Наталья Быстрова:
 Быстрова, Наталья Ивановна (род. 1947) — советская пловчиха.
 Быстрова, Наталья Станиславовна (род. 1968) — российская спортсменка.